В парному розряді жіночого тенісного турніру US Indoors 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Енн Кійомура-Хаясі і Кенді Рейнолдс виграли титул, у фіналі перемігши пару Енн Сміт і Пола Сміт 6-3, 4-6, 6-1.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Біллі Джин Кінг /  Ілана Клосс (півфінал)

 Енн Сміт /  Пола Сміт (фінал)
 Енн Кійомура-Хаясі /  Кенді Рейнолдс (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

US Indoors